

Geografia 
 Lafaiete Coutinho – comune brasiliano nello stato di Bahia

Persone 

 Aureliano Coutinho, visconte di Sepetiba (1800-1855) – politico brasiliano
 Bruno Coutinho Martins – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
Antônio Wilson Vieira Honório (1943-2019), calciatore brasiliano campione del mondo nel 1962
Cláudio Coutinho (1939-1981), allenatore di calcio brasiliano
 Douglas Coutinho (1994 – ) – calciatore brasiliano
 Edson Glauber de Souza Coutinho – veggente protagonista, insieme alla madre, delle apparizioni di Itapiranga
 Francisco Pereira Coutinho (XVII° sec.) – capitano generale di Bahia, in Brasile 
Gago Coutinho (1869-1959), aviatore portoghese
Gino Coutinho (1982), calciatore olandese
 João Coutinho – Arcivescovo di Évora dal 1635 al 1643
 José Bezerra Coutinho – vescovo della Diocesi di Estância in Amazzonia dal '62 al 1985
 Luís Coutinho – Patriarca di Lisbona dal 1452 al 1453
 Manuel Coutinho, O.Christ – vescovo di Funchal dal 1725 al 1741
Philippe Coutinho (1992), calciatore brasiliano
 Rogério de Assis Silva Coutinho (1987 – ) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Santino Maria da Silva Coutinho – metropolita dell'Arcidiocesi di Maceió dal 1923 al 1939
 Vasco Fernandes Coutinho (XVII° sec.) – capitano generale di Espírito Santo
Victor Hugo de Azevedo Coutinho (1871-1955), politico portoghese, primo ministro del Portogallo dal 12 dicembre 1914 al 25 gennaio 1915.

Altro 
 Classe João Coutinho – di corvette di scorta oceanica in servizio nella marina militare portoghese.
 Coutinho – ramo nobile italo-spagnolo, che termina con Beatriz de Menezes, seconda moglie di Pietro de' Medici

Pagine correlate 
 Antonino Ventimiglia
 Famiglia Nobel
 Giovanni III del Portogallo
 João de Mendonça Furtado